Бесарабски район () е район в южната част на Молдова. Общата му площ е 294.54 км2. Според преброяването през 2014 г. населението му е 23 012 души. Административен център е град Бесарабка.

География 
Бесарабския район е разположен в южната част на Молдова. Граничи с Чимишлийски район (на север), Украйна (на изток), Автономен район Гагаузия (на запад, югозапад).

Населени места 
В района има 10 населени места: град Бесарабка и 9 села: Абаклия, Башкалия, Богдановка, Ивановка, Исерлия, Йордановка, Карабетовка, Карабибер, Садаклия.

Административно-териториално деление 
Района се състои от 1 градска и 9 селски общини.

Градски общини

 Бесарабка

Селски общини

Население

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г., по общини (подредени по численост на населението):

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г., по общини (подредени по численост на населението):

Източници

Външни препратки